Heimbach (Eifel) een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Heimbach (Nahe), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts